Марбл-Каньйон ( — мармуровий каньйон):

 Марбл-каньйон — каньйон в Аризоні, Сша, вгору за течією від Гранд-каньйон
 Марбл-каньйон — каньйон в південно-центральній частині Британської Колумбії, Канада
 Марбл-каньйон — каньйон в канадських Скелястих горах
 Марбл-Каньйон — невключена територія в штаті Аризона, США